Фа́био Пе́ккья (; ) — итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Известен как игрок итальянского клуба «Наполи». Участник Олимпийских игр 1996 в Атланте.

Карьера

Клубная 
Пеккья — воспитанник клуба «Авеллино 1912», в составе которого он в 1991 году дебютировал в Серии B. Уверенно отыграв дебютный сезон, Фабио получил приглашение из «Пармы», но в последний момент сделка сорвалась, и он перешёл в «Наполи». 29 августа 1993 года Пеккья дебютировал в Серии A. Он быстро завоёвывал авторитет не только на поле, но и в раздевалке. В 1996 году Фабио выбирают капитаном команды. В том же году он помогает «Наполи» выйти в финал Кубка Италии и даже забивает гол, но это не помогает его команде завоевать трофей.

В 1997 году Фабио перешёл в «Ювентус». В составе «старой синьоры» Пеккья выиграл чемпионат и стал обладателем Суперкубка Италии. После ухода из «Ювентуса» он по сезону отыграл за «Сампдорию» и «Торино».

В 2001 году Фабио на правах аренды вернулся в «Наполи», чтобы помочь команде вернуться в элиту. По окончании сезона он перешёл в «Болонью». Через год Пеккья подписывал контракт с «Комо», но по окончании чемпионата вновь вернулся в «Болонью», чтобы помочь ей избежать вылета. В 2004 году он на правах аренды отправился в «Асколи», но из-за травмы почти не играл.

В 2006 году Фабио покинул «Болонью» и выступал за «Фрозиноне» и «Фоджу», где и завершил карьеру в 2009 году.

Международная 
В 1996 году Фабио в составе молодёжной национальной команды выиграл молодёжный чемпионат Европы в Испании. В том же году в составе олимпийской сборной Италии Пеккья принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матчах группового этапа против команд Мексики, Южной Кореи и Ганы.

Тренерская 
1 июня 2016 года назначен главным тренером клуба «Эллас Верона». Контракт подписан до 30 июня 2017 года.

7 января 2021 года назначен главным тренером клуба Серии B «Кремонезе».

Достижения 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 1997/98
 Обладатель Суперкубка Италии: 1997

 Италия (до 21)
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 1996

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Губбио»
Тренеры ФК «Латина»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Ависпа Фукуока»
Тренеры ФК «Кремонезе»
Тренеры ФК «Парма»